Örebro kan syfta på:

Örebro, tätort i Sverige
Örebro kommun, kommun i Sverige
Örebro län, län i Sverige
 Region Örebro län, regionkommunen för Örebro län
Örebro stad, tidigare administrativ stad i Sverige
 Örebro församling – Örebro södra församling, Örebro Nikolai församling, en församling i Örebro 
Adolfsbergs församling – en församling i Örebro pastorat 1995–
Örebro norra församling – Örebro Olaus Petri församling, en församling i Örebro pastorat 1913–  
KFUM Örebro, KFUM-förening i Sverige
Örebro SK, sportklubb i Sverige
Örebro HK, ishockeyklubb i Sverige
Örebro IK, ishockeyklubb i Sverige
IFK Örebro, idrottsförening i Sverige
Örebro slott, slott i Sverige

Se även
Öreskoga, fiktiv ort i Sverige där Bertböckerna utspelar sig